Lissos bezeichnet:

 die heutige Stadt Lezha (Lezhë) in Albanien
 Lissos (Fluss), thrakischer Fluss 
 Lissos (Schiff), Fähre der griechischen ANEK Lines

Siehe auch
 Lisos